Acres ist ein Namensbestandteil folgender Orte:

 Garden Acres, Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien
 Henlopen Acres, Ortschaft im US-Bundesstaat Delaware
 Highland Acres, Stadt im US-Bundesstaat Delaware
 Kent Acres, Ortschaft im US-Bundesstaat Delaware
 Lehigh Acres, Siedlungsgebiet im US-Bundesstaat Florida
 Les Cent-Acres, Gemeinde in der Region Normandie, Frankreich

Acres ist ein Namensbestandteil folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Fair Acres Branch, Texas
 Long Acres Branch, Indiana
 Marumsco Acres Creek (Marumsco Acres Lake), Virginia

Acres ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Acres (1878–1955), kanadischer Politiker
 Birt Acres (1854–1918), britischer Filmpionier
 Isabella Acres (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Mark Acres (* 1962), US-amerikanischer Basketballspieler
 Thyra Avis Mary Acres (1910–1994), neuseeländische Schriftstellerin, Illustratorin, Malerin, Umweltschützerin

Siehe auch:
 Acre (Begriffsklärung)